Будлунги — легендарная династия гуннских конунгов, представители которой фигурируют в ряде произведений германской и скандинавской средневековой литературы.

Начало династии 
Автор «Noregr byggðist» называет родоначальником Будлунгов морского конунга по имени Будли, одного из сыновей легендарного конунга Хальвдана Старого. Вместе со своим братом Ауди Будли завоевал Саксонию и Валланд.

Будли завладел Саксландом. Он был отцом Аттиля, отца Вивиля, отца Лэви, отца Будли, отца Сёрли или Серли, Атли и Брюнхильд, матери Аслауг, и этот род Харальда Прекрасноволосого назывался Будлунги.
.

Правители гуннов 
Песнь о Нибелунгах упоминает Ботлунга (Будли) как отца и предшественника гуннского короля Этцеля (Атли, Аттилы). Сестра Этцеля Брюнхильда стала женой одного из бургундских королей, Гунтера, и виновницей гибели Зигфрида. Её брат позже стал мужем вдовы Зигфрида Кримхильды и орудием её мести собственным братьям.

Сага о Вёльсунгах также упоминает конунга Будли и его детей — Атли, Брюнхильд и Бекхильд, жену хёвдинга Хейми. При этом Атли — «сановитый и великий воитель», но не уточняется, какой страной он правит. Брюнхильд должна была стать женой Сигурда Убийцы Фафнира и даже родила от него дочь Аслауг, но старший из Гьюкунгов женился на ней благодаря обману. Брюнхильд спровоцировала Гьюкунгов на убийство Сигурда, а потом покончила с собой. Атли женился на Гудрун, вдове Сигурда. Чтобы завладеть золотом, принадлежавшим когда-то Фафниру, Атли заманил к себе Гьюкунгов и убил их. Тогда Гудрун убила двух своих сыновей от Атли, а потом и его самого.

Потомство 
Согласно исландским сагам, дочь Брюнхильд от Сигурда по имени Аслауг стала женой Рагнара Кожаные Штаны. Таким образом Будлунги оказались в числе предков Харальда Прекрасноволосого.

Примечания 

Древнегерманские династии